Outlast 2 () — компьютерная игра в жанре survival horror от первого лица, разработанная и изданная компанией Red Barrels. Игра вышла 25 апреля 2017 года на платформах Windows, PlayStation 4 и Xbox One одновременно.

В октябре 2014 года в интервью сайту Bloody Disgusting сооснователь студии Филипп Морин объявил, что студия Red Barrels работает над сиквелом Outlast — Outlast 2. Он отметил, что игра-продолжение также будет относиться к жанру survival horror и что в ней будут новые главные герои и сюжет, но действие будет происходить в той же вселенной. Морин описал разрабатываемую игру как «эмоциональный аттракцион» и подчеркнул, что все дизайнерские решения в ней исходят из того, как они влияют на переживания игроков и служат ли этим переживаниям. Анонс игры состоялся 29 октября 2015 года, когда был выпущен мини-тизер к игре.

Игровой процесс 
Outlast 2, подобно своему предшественнику Outlast и его дополнению Whistleblower, является одиночной игрой в жанре survival horror c видом от первого лица. В этот раз игрок управляет журналистом Блейком Лангерманном, продвигающимся по сельской местности в районе Супай, рядом с плато Колорадо, с целью разыскать свою жену Линн, которая была похищена религиозными фанатиками, населяющими окрестности.

Блейк неспособен противостоять своим врагам, поэтому вынужден спасаться с помощью бегства и скрытности. В отличие от предыдущей игры, здесь ограничена шкала выносливости, но доступны новые движения, такие как скольжение и ползание, которые существенно помогут спастись от преследователей, а также в этой игре главный герой разговаривает, как и остальные персонажи. Функциональность традиционной для серии видеокамеры претерпела некоторые усовершенствования: так, теперь помимо функции инфракрасной подсветки (ночной съёмки) доступен к применению микрофон, с помощью которого герой может прослушивать отдалённые звуки и таким образом отслеживать перемещение врагов и их диалоги. Для того чтобы поддерживать камеру в рабочем состоянии, игроку необходимо искать запасные батареи. Первоначально использование любой из этих функций приводило к разряжению аккумулятора видеокамеры, но после первого обновления игры истощение энергии микрофоном убрали. В зависимости от того, насколько игрок в них нуждается, на локациях появляется определённое количество батареек. Помимо использования микрофона появилась возможность просматривать записанные видеоролики и фотографии. Также, если герой получит значительный урон, он не сможет избегать своих преследователей и будет нуждаться в лечении. Так как автоматическая регенерация в Outlast 2 отсутствует, игроку необходимо искать бинты, чтобы его персонаж мог вовремя оказать себе первую помощь. Вероятность найти бинты изменяется аналогично поиску батареек.

Сюжет 
Журналист Блейк Лангерманн с женой Линн, расследуя дело об убийстве неизвестной беременной женщины, отправляются на вертолёте в пустынную деревню Аризоны, где терпят крушение. После падения пилот погибает и выживают только журналисты. Линн хватают местные жители, и Блейк остаётся около разбившегося вертолёта один.

В поисках своей жены Блейк попадает в деревню, где узнаёт о Салливане Ноте — безумном проповеднике, которого слушаются местные жители. Салливан приказывает убить выживших, мотивируя это тем, что они являются посланниками сатаны, и «мать» — так местные жители называют Линн — носит во чреве антихриста.

Разыскав Линн, Блейк узнаёт, что она беременна, и пытается её вытащить, но их окружают и хватают. Однако, журналистов спасает другая группа жителей, которые не подчиняются Салливану — «еретики». Они уводят Линн, оставляя Блейка лежать без сознания.

Очнувшись, Блейк продолжает поиски, которые приводят его в церковь. В церкви он находит мужчину, прибитого к колесу, который советует Блейку поскорее спрятаться. Укрывшись в исповедальной кабинке, Блейк наблюдает как Салливан и его приспешники пытают мужчину, чтобы разузнать, куда еретики увели Линн. Не выдержав пыток, мужчина говорит, что её увели в шахты, но его всё равно убивают вместе с его женой.

Дождавшись, пока Салливан уйдёт, Блейк отправляется в шахты. Однако по пути следования он падает с разрушенного моста из-за стаи саранчи. Там он оказывается в лесу, окружающем деревню, где живут Поражённые. Это жители, изгнанные из поселения из-за своих болезней. Блейк натыкается на их лидера Лэрда, карлика в образе младенца, который преследует его, принимая за Христа, ездя верхом на своем помощнике и вооруженного луком. Таким образом Блейк сначала оказывается распят на кресте, а после и вовсе заживо погребён. Тем не менее, преодолев все препятствия, он выходит к озеру, которое пересекает на плоту. Возле шахт он натыкается на еретиков, которые преследуют его по всей локации. В подземельях еретики всё-таки ловят Блейка, также он видит связанную Линн. Но в самый критический момент в шахты врываются селяне, которые избивают еретиков. Выбравшись на поверхность, Блейк находит Линн. Вместе они пытаются убраться из этой деревни, но начинается буря. Укрывшись в полуразрушенном здании, они встречают Марту, которая преследовала Блейка, чтобы убить. Пытаясь сбежать от Марты, пара загоняет себя в угол. По стечению обстоятельств, буря отрывает от здания крышу и Марту протыкает насквозь крест, упавший с верхушки церкви.

В поисках укрытия журналисты попадают в церковь, где у Линн начинаются роды. В мучительных родах Линн умирает, оставляя Блейка с новорождённой девочкой. Начинаются галлюцинации, после которых Салливан сидит рядом с Блейком. Он говорит Блейку, что с рождением девочки рай был уничтожен, после чего он перерезает себе горло. Сам же Блейк выходит на улицу с ребёнком на руках и хочет покинуть это место, но у него снова начинаются галлюцинации с Джессикой, которая произносит молитву.

На протяжении всего пути Блейка периодически посещают галлюцинации, в которых он возвращается в своё детство. Постепенно проясняется история из его прошлого: Блейк, Линн и их подружка Джессика были учениками католической школы, и однажды Блейк и Джессика остались в школе допоздна и были пойманы отцом Лутермилхом, одним из учителей. Священник прогоняет Блейка и задерживает Джессику под предлогом воспитательной работы. Уходя, Блейк слышит отчаянные крики Джессики и спешит обратно в школу — однако обнаруживает её мёртвой, лежащей на ступенях со сломанной шеей. Позднее Лутермилх сумел выдать произошедшее за самоубийство через повешение. Образы повешенной Джессики постоянно преследуют героя; в галлюцинациях его часто преследует гротескный монстр — искажённый образ священника.

Разработка игры 
После успешного выпуска Outlast, 23 октября 2014 года Red Barrels подтвердила разработку продолжения — Outlast 2. Также сообщалось, что персонажи и окружение игры будут сильно отличаться от первой части. Один из основателей студии, Филипп Морин, в беседе с Bloody Disgusting заявил: «Мы действительно хотим продолжать совершенствовать свой опыт, но в конечном итоге будем подходить к вещам одинаково».

28 октября 2015 года на официальных аккаунтах Red Barrels в Facebook и Twitter были опубликованы сообщения со словами «Classified» () и «Tomorrow» (). На следующий день на официальном YouTube канале студии был опубликован тизер к Outlast 2.

5 февраля 2016 года Филипп Морин дал интервью изданию Indie Games Level Up!, в котором он заявил, что Outlast 2 в значительной степени основана на событиях 1978 года в Джонстауне. 4 апреля Red Barrels опубликовала видеоролик под названием «Иуды 1: 14-15». В отличие от других тизеров, видео содержит крест Святого Петра на фоне облаков и зловещее аудио-сообщение.

Если проиграть его в обратном направлении, то можно услышать следующее:

Дети, любящие Бога, защитники его рая. Все наши годы страданий объединяются сегодня в этот славный день мира. Мира! Даже на извращённом и грязном языке римлян в пуританском городе. На четвёртый месяц и двадцать второй день шестнадцатого года третьего тысячелетия начнётся наша расплата. Агнец с глазами паука ждёт у блудницы, жаждущий этого мира, будь он готов или нет. Ибо благая Земля жаждет крови, и мы, подобно ангелам, не должны проявлять милосердия. Бог любит тебя.

23 апреля 2016 года игра была продемонстрирована на PAX East 2016, а 15 июня на E3 2016. 26 августа 2016 года Сэмюэл Лефлемм, композитор Outlast, официально объявил о своём возвращении к написанию саундтрека для игры, а также намекнул, о возможности выхода нового тизера.

Релиз 
Первоначально выход игры планировался осенью 2016 года, как было заявлено в трейлере. Однако 1 августа Red Barrels объявили, что релиз игры будет отложен до первого квартала 2017 года. Игра стала доступна в цифровом виде 25 апреля 2017 года на платформах Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Помимо цифрового выпуска также будет выпущена физическая коллекция серии игр Outlast под названием Outlast Trinity.

За месяц до релиза Австралийская аттестационная комиссия отказалась предоставить Outlast 2 рейтинг R18+, ссылаясь на то, что в игре изображено сексуальное насилие, а без рейтинга игра не может быть продана в австралийских магазинах. Через несколько дней совет отклонил своё решение без каких-либо изменений в игре и присвоил ей рейтинг R18+, в конечном счёте разрешив её продажу.

В октябре 2017 года Филипп Морин сообщил, что продано почти 1 млн копий Outlast 2 и это радует разработчиков. По данным SteamSpy, в Steam игру приобрело около 280 тыс. пользователей, существенно уступая 4,3 млн проданных копий первой части.

В декабре 2017 года компания Red Barrels объявила, что Outlast 2 вместе с первой частью игры и всем загружаемым контентом выйдет на консоли Nintendo Switch в начале 2018 года.

В этом же месяце Red Barrels заявила, что Outlast 2 не получит никаких дополнений, добавив при этом, что сиквел создавался с целью почувствовать себя загнанной крысой в клетке и других развитий сюжета не предусматривал.

Рецензии и оценки 

Игра Outlast 2 получила преимущественно положительные оценки игровых ресурсов. Версия для PC получила оценку в 77,02 % на GameRankings и 76 баллов из 100 возможных на Metacritic. Версия для PlayStation 4 получила оценку в 68,76 % на GameRankings и 68 баллов из 100 возможных на Metacritic. Версия для Xbox One получила оценку в 77,00 % на GameRankings и 77 баллов из 100 возможных на Metacritic.

Англоязычная пресса 
Люси О’Брайен из редакции IGN похвалила игру и отметила, что «Outlast 2 — это пугающий сиквел. Несмотря на то, что тематика игры не всегда работает, а перемещение по игровому миру зачастую не подчиняется своим же правилам, в Outlast 2 намного больше креативности, чем в любой другой хоррор-игре за последние годы».

Рецензент издания PC Gamer Джеймс Девенпорт, поставивший игре 85 баллов из 100, в своей статье отметил, что «погони, как и в оригинале, полны адреналина, а стелс заставляет пощекотать нервы, но при этом дизайн уровней на порядок ниже и порой разочаровывает». При этом журналист раскритиковал игровой процесс, который полон спорных моментов. По его мнению «беготня в игре сводится к поиску одного единственного малозаметного прохода. Также в игре встречаются ситуации, когда противник поджидает героя в засаде и моментально его убивает, но при этом нет никаких намёков на то, что этот противник находится в той самой засаде. Всё это выглядит как издевательство над игроком».

Более строгого мнения оказался рецензент издания Letʼs Play Video Games Джо Парлок, поставивший игре 40 баллов из 100. По его мнению «несмотря на великолепную визуальную часть проекта, Outlast 2 оказался стереотипной и плохо спроектированной игрой».

Русскоязычная пресса 
Российская пресса в целом позитивно встретила Outlast 2. Kanobu.ru, оценившие игру на 7 баллов из 10, подчеркнули, что «Outlast 2 — это глубокая и действительно пробирающая до костей игра. Она пугает и заставляет думать о не самых приятных вещах. Но все это сработает только в том случае, если вы сами того захотите». Главным минусом игры Kanobu.ru посчитали отсутствие новых оригинальных идей, а также однообразие игрового процесса, «обёрнутого в симулятор убегания от селян с вилами».

Более критичным оказался рецензент издания IGN Россия Александр Садовский, поставивший игре 5,8 баллов из 10. Журналист раскритиковал однообразный и утомительный геймплей, который «напоминает ребёнка, пролежавшего долгие годы в летаргическом сне, и теперь не понимающего что делать со своим уже взрослым телом», дизайн уровней и интеллект врагов. Что касается положительных сторон проекта, то журналист высоко оценил атмосферу игры, способную «действительно напугать», графику и звуковой дизайн.

В полемику с предыдущими рецензентами вступают обозреватели, которые не считают хоррор Outlast 2 пугающим. По мнению одного из критиков, в игре предельно сконцентрированы темы, вызывающие отвращение у игрока: насилие, инцест, богохульство, педофилия и т. д. Эта нарочитость портит впечатление от хоррора, и игрок перестаёт воспринимать происходящее на экране монитора всерьёз. Слишком большое внимание сфере материально-телесного низа порождает комический эффект, и в результате Outlast 2 просто не справляется с задачей напугать игрока, отмечает журналист.

Примечания 

Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Продолжения компьютерных игр
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры 2017 года
Компьютерные игры, подвергавшиеся цензуре
Игры для Nintendo Switch
Outlast